In den Jahren 1940 und 1943 wurden die Dienstmarken im Generalgouvernement für die entsprechenden zur Verwendung berechtigten Dienststellen, ähnlich wie bei den Dienstmarken (Deutsches Reich), herausgegeben.

Liste der Ausgaben und Motive

Literatur 
 Michel-Kataloge Schwaneberger, München:
 Deutschland-Spezial 2004 – Band 1: 1849 bis 1945, ISBN 3-87858-142-4

Weblinks 

Briefmarke der Reichspost im Generalgouvernement
1940
Ersterscheinung 1943
Liste (Philatelie)